Podklanec je krajevno ime v Sloveniji:

 Podklanec, Črnomelj 
 Podklanec, Sodražica
 Podklanec, Žiri
 Podklanec, Kambreško  

Naselja v Sloveniji